Дівоча вежа (Стамбул)
 Дівоча вежа (Баку)
 Дівоча вежа (Кедабек, Азербайджан)
 Дівоча вежа (Таллінн)
 Дівоча вежа (балет)